Бланкенхайм:

 Бланкенхайм — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия
 Бланкенхайм — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт
 Бланкенхайм — дворцово-замковый комплекс в земле Северный Рейн — Вестфалия